Kuraszków peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Kuraszków, un village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Kuraszków, un village de la voïvodie de Łódź